Srednje je lahko:
 Srednje, naselje v občini Maribor
 Srednje, občina v Furlaniji - Italijanski krajini
 Srednje, Bosna in Hercegovina